Ламбрихтс () — бельгийская фамилия. Известные носители:

 Ламбрихтс, Йон — бельгийский футболист.
 Ламбрихтс, Пол (род. 1954) — бельгийский футболист.